She Bench est un woreda de la zone Bench Sheko de la région Éthiopie du Sud-Ouest. Il reprend une partie de l'ancien woreda Bench.

Histoire 
L'ancien woreda Bench s'est scindé, en 2007, entre Debub Bench, Semien Bench, She Bench et Mizan Aman.
Les nouveaux woredas correspondent respectivement aux territoires sud, nord et est de l'ancien woreda, et à l'agglomération entourant Mizan Teferi, son ancien centre administratif.

La zone Bench Sheko faisait partie de la région Sud jusqu'à la création de la nouvelle région en 2021.

Notes et références 

Woreda dans la région Éthiopie du Sud-Ouest